Efron ima više značenja.

 Fenacemid, lek
 Zak Efron, glumac